Il termine Hraničná può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hraničná – frazione di Pomezí nad Ohří, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Hraničná – frazione di Janov nad Nisou, comune dell'omonimo distretto, nella regione di Liberec
Hraničná – frazione di Kraslice, città del distretto di Sokolov, nella regione di Karlovy Vary